«Синие ночи» — телевизионный многосерийный фильм 2008 года. За основу фильма взята деятельность «Пионерской организации Советского Союза» в летнем пионерском лагере. Премьера состоялась в 2008 году.

Сюжет 
Предолимпийский 1979-й год. Спортсмен Владимир Добрынин получил условный срок за избиение сына «большой шишки», за что был исключён из Олимпийской сборной СССР по биатлону, но мечтает вернуться в спорт. По совету тренера он начинает своё возвращение в большой спорт с получения положительной характеристики, для чего с помощью того же тренера устраивается физруком в пионерский лагерь «Конструктор» имени Павлика Морозова.

До лагеря Добрынин добирается автобусом, в котором едет работать вожатой в тот же лагерь девушка Наташа.

По дороге Владимир вступается за Наташу, на которую нападают гопники из соседней деревни. Наташа выглядит холодной и неприступной, крайне скупой на благодарность своему защитнику. В лагере её встречает старший пионервожатый Гена, её парень, с которым она окончательно разрывает отношения. Гена считает виновным во всём Добрынина, а о беременности и аборте своей бывшей девушки узнаёт много позже. А пока добрый, искренний, справедливый и, ко всему прочему, физически сильный Владимир не даёт покоя не только вожатому Геннадию, но и заведующему столовой Трофиму Кузмичу, жестоко избивающего своего сына, и его собутыльнику, музруку Аристарху, который крайне недоволен, что старший воспитатель Антонина Ермакова изменяет ему с женатым секретарём райкома, куратором лагеря Павлом Скворцовым. Владимиру предстоит пережить провокации со стороны старшего пионервожатого, заведующего столовой и музыкального руководителя, что затруднит ему достижение главной цели — получить удовлетворительную характеристику. А ещё он найдёт здесь свою любовь — вожатую Наташу.

В ролях 
 Никита Зверев — Владимир Петрович Добрынин, физрук
 Анна Казючиц — Наталья Астахова, вожатая 5-го отряда
 Мария Звонарёва — Антонина Сергеевна Ермакова, старший воспитатель
 Лев Дуров — Марк Ефимович, начальник лагеря «Конструктор»
 Пётр Кислов — Геннадий Трофимов, старший пионервожатый
 Владимир Стержаков — Трофим Кузьмич Зудько, заведующий столовой
 Александр Самойленко — Аристарх Владимирович, музыкальный руководитель
 Ольга Фадеева — Вика, медсестра
 Игорь Бочкин — Павел Константинович Скворцов, 2-й секретарь райкома партии
 Анна Легчилова — Ольга Дмитриевна Скворцова, жена Павла Константиновича
 Сергей Мухин — Эрнест Павлович Скворцов, сын Павла Константиновича
 Андрей Фролов — Роман, пионервожатый 1-го отряда
 Алина Булынко — Ксюша Рябинина, девочка из 5-го отряда
 Александр Макогон — Артём Андреевич Большаков, сотрудник ОБХСС
 Сергей Лактюнькин — Андрей Ермаков, сын старшей воспитательницы
 Валерия Сизова — Катя, вожатая
 Александр Базоев — Иван Иванович, проверяющий
 Михаил Лукашов — Лёшка
 Ирина Ефремова — Жанна, вожатая
 Павел Лысёнок — Гоша Быркин, мальчик из 5-го отряда
 Кирилл Продолятченко — Петя Зудько, мальчик из 5-го отряда, сын Трофима Кузьмича
 Владимир Горюшин — Анисим, сторож
 Павел Кассинский — Васька, гопник
 Александр Голубков — Мишка, гопник
 Марина Правкина — Марина, пионерка
 Екатерина Шпица — Оля, пионерка
 Ольга Сташкевич — Нина
 Роман Гречишкин — Владик, пионер
 Елизавета Мартиросян — Ирина, бывшая девушка Владимира Добрынина
 Олег Масленников-Войтов — Степан, участковый
 Давид Ткебучава — Гриша, жокей
 Игорь Фурманюк — лжекосмонавт Андриян Николаев
 Виктор Фалалеев — тренер
 Галина Стаханова — баба Варя
 Дмитрий Терехов — вожатый
 Анна Фроловцева — врач

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Вадим Шмелёв, Рауф Кубаев
 Режиссёр: Давид Ткебучава
 Оператор: Рияз Исхаков
 Композитор: Дмитрий Даньков
 Художник: Валерий Горьков
 Продюсеры: Александр Черняев, Дмитрий Даньков, Михаил Давыдов
 Художник по костюмам: Алла Киреева

Факты 
 Название сериала — фрагмент первой строки пионерской песни «Взвейтесь кострами, синие ночи».
 Съемки проходили в заброшенном пионерском лагере «Дружба» у посёлка Зубово под Клином.
 Название пионерского лагеря «Конструктор» взято с реально существовавшего в Узбекской ССР пионерского лагеря, в котором один из сценаристов фильма Рауф Кубаев работал в молодости вожатым, начальника того лагеря действительно звали Марк Ефимович.
 Сериал был показан на «Первом канале» в ноябре 2008 года, шёл после программы «Время», повторно показан весной 2011 года. Премьерный показ сопровождался высокими рейтинговыми показателями (рейтинг 9%, доля 24,2%).
 Играющие роли мужа и жены Анна Легчилова и Игорь Бочкин — реальные супруги.
 В фильме звучит более 15 песен того времени, в том числе гимн «Советского союза», песни «Машины времени».
 Киноляпы: 
 В пионерских лагерях Советского Союза в конце 1970-х и начале 1980-х годов, кроме пионервожатых, при каждом отряде была должность педагога. Таким образом за каждым отрядом наблюдало не менее двух взрослых. В фильме показано, что на весь лагерь лишь один педагог. 
 У костра, в одном из эпизодов фильма, исполнялась песня «Мы желаем счастья вам» из репертуара группы Стаса Намина «Цветы». Эта песня не могла исполняться в предолимпийском 1979 году, так как была написана в начале 1982 года.
 В разговоре старшей воспитательницы Антонины Сергеевны Ермаковой с сыном Андреем, он, сославшись на известный фильм, произнёс цитату: «В 40 лет жизнь только начинается». Это цитата из фильма «Москва слезам не верит», премьера которого состоялась позже описываемых в сериале событий (в конце 1979 года).
 Космонавт, известный писатель и прочий заслуженный человек государственного уровня не мог приехать просто так, неожиданно, в пионерский лагерь, школу и прочие детские учреждения, да ещё в сопровождении лишь одного водителя. Подобные встречи с детьми всегда являлись большим торжеством, заранее оговаривались и согласовывались с начальником лагеря. А знаменитого гостя всегда сопровождали шефы лагеря, местное районное начальство, а случае с важными государственными деятелями и вовсе сотрудники КГБ.
 В лагерях СССР скамейки и корпуса красили однотонно. При этом, когда показывают корпус медпункта, рядом с ним находится скамейка, выкрашенная в расцветку флага РФ; корпус, где ночует отряд Наташи, также покрашен под российский триколор.

Примечания

Ссылки 
 Что же такое пионерский лагерь далеких семидесятых? // Комсомольская правда, 2 апреля 2011
 На Первом канале премьера многосерийного фильма «Синие ночи» // Первый канал, 10 ноября 2008
 Максим Купинов - «Синие ночи» под красным фонарём // «Вокруг ТВ», 1 декабря 2008
 Анна Кольдина - Лагерные страсти // «Вокруг ТВ», 1 ноября 2008
 Сериал на Рускино

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2008 году
Телесериалы России, завершённые в 2008 году
Мелодраматические телесериалы России
Фильмы о пионерских лагерях
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала НТВ
НТВ-Кино